Marelle peut être:

Un mot venant de l’ancien français (XIIe siècle) merel, mereau ou marel, signifiant « palet, jeton, ou petit caillou ». Il est aussi apparenté à marron. Dans ce cas, le terme peut faire référence à:
 Marelle, un jeu sportif de culture enfantine qui se joue dans les cours de récréation
 un synonyme de jeu du moulin, un jeu de société abstrait pour deux joueurs

Un terme peut aussi désigner un petite mare, comme une petite dépression dans un estran, causée par exemple par le déplacement de blocs de glace au dégel, pouvant se remplir d'eau

Un terme dans la littérature et la fiction:
 Marelle, une revue littéraire en ligne
 Marelle, un roman de Julio Cortázar
 une sorte de labyrinthe mouvant dans la saga de fantasy écrite par l'écrivain américain Roger Zelazny Cycle des Princes d'Ambre
 La Marelle, un épisode de la série télévisée québequoise Vidéo-Théâtre
 Clotilde de Marelle, un personnage du roman de  Guy de Maupassant Bel-Ami

Un nom de personne, pouvant faire référence à :
 Charles-Marie Marelle (1827 – après 1903), un poète et folkloriste français
 un prénom féminin trouvé aux Pays-Bas

Voir aussi 
 Marrel, pour les homophones